Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 1977 spelades 2–11 augusti 1977 i Republiken Kina. Republiken Kina vann turneringen för första gången, genom att slå Thailand i finalen.

Första omgången

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar
RSSSF.com

1977 i Taiwan
Fotbollsåret 1977
Fotboll i Taiwan
1977
Sportevenemang i Taiwan